Zu diesem Namen gibt es

 Kikawada Kazutaka (1899–1977), japanischer Geschäftsmann
 Kenji Kikawada (* 1974), japanischer Fußballspieler